Action républicaine et sociale (ARS) peut désigner deux groupes parlementaires français :
 Action républicaine et sociale (Troisième République) (1919-1924) ;
 Action républicaine et sociale (Quatrième République) (1952-1954).